Donna steht für:
 Donna, italienische Anrede oder Titel, siehe Don (Anrede)
 Donna (Vorname), weiblicher Vorname
 Donna (Miniserie), italienische Miniserie (1996)
 Donna (Texas), Stadt in Texas, Vereinigte Staaten
 Donna (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift
 Dønna, Kommune in Helgeland, Norwegen
 (3085) Donna, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Donna ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Di Donna (* 1952), italienischer Geistlicher, Bischof von Acerra
 Domenico Donna, italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Di Donna (1901–1952), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Andria
 Roberto Di Donna (* 1968), italienischer Sportschütze

Siehe auch:

 Donna Donna, Lied
 Donna Juanita, Operette von Franz von Suppè (1880)
 Donna Roma, deutsche Miniserie von Jakob Schäuffelen (2007)
 A-Rosa Donna, deutsches Flusskreuzfahrtschiff
 Althea & Donna, jamaikanisches Reggae-Duo
 Hurrikan Donna, Wirbelsturm (1960)
 Nossa Donna Castelmur, Kirche bei Promontogno, Graubünden, Schweiz
 Radio Donna, flämischer Hörfunksender
 Dona, Begriffsklärung
 Dohna, Stadt in Sachsen
 Donnas, Gemeinde in Italien